El Principado de Grubenhagen fue una subdivisión del Ducado de Brunswick-Luneburgo perteneciente a la Casa de Welf en el Sacro Imperio Romano Germánico. También es conocido como Brunswick-Grubenhagen. Grubenhagen estaba localizado en el extremo meridional del Harz, e incluía las ciudades de Osterode am Harz, Herzberg am Harz, Duderstadt, Einbeck y el exclave oriental de Elbingerode.

Historia 

Grubenhagen se separó de la subdivisión de Brunswick del ducado en 1291; su primer gobernante fue el Duque Enrique I de Brunswick-Luneburgo. Los hijos de Enrique dividieron el principado aún más en 1322 ya que ellos mismos tenían numerosos herederos; el Príncipe Otón de Grubenhagen, hijo del Duque Enrique II, en vista de la pequeña porción dejada por Montferrato, se casó con la reina Juana I de Nápoles en 1376 y se convirtió en Príncipe de Taranto en 1383. El Principado de Grubenhagen fue finalmente reunificado en 1526 bajo el reinado del duque Felipe I de Brunswick-Luneburgo. 

Cuando en 1596 la rama de Gruebenhagen quedó extinta, el territorio fue disputado por diferentes líneas de la dinastía Brunswick-Luneburgo. El Duque Enrique Julio de Brunswick-Wolfenbüttel ocupó Grubenhagen, su hijo Federico Ulrico sin embargo tuvo que cederlo al Príncipe Cristián de Brunswick-Luneburgo por una sentencia de la Cámara de la Corte Imperial (Reichskammergericht) en Speyer. Con el Principado de Luneburgo, Grubenhagen fue finalmente heredado por el Príncipe Cristián Luis de Calenberg en 1648. Tras su muerte en 1665 Grubenhagen cesó de existir como un principado independiente. Formalmente, permaneció como un Estado del Sacro Imperio Romano Germánico hasta su disolución en 1806. 

Un Landschaft (división administrativa) de Calenberg-Grubenhagen todavía existe en la actualidad.

Duques de Brunswick-Luneburgo, Príncipes de Grubenhagen 
 Enrique I el Admirable 1291-1322
 Enrique II, hijo 1322-1351, conjuntamente con sus hermanos
Ernesto I 1322-1361
 Guillermo 1322-1360
 Juan I 1322-1325
 Alberto I, hijo de Ernesto I 1361-1383, conjuntamente con su hermano Juan II
Juan II 1361-1364
 Erico, hijo de Alberto I 1383-1427
 Enrique III, hijo de Erico 1427-1464, conjuntamente con sus hermanos Alberto II y Ernesto II
 Alberto II 1427-1485
Principado dividido en 1479.
 Enrique IV, hijo de Enrique III 1479-1526
 Felipe I, hijo de Alberto II 1486-1551
Reunifiación de Grubenhagen en 1526.
 Ernesto III, hijo de Felipe I 1551-1567
 Wolfgang, hermano 1567-1595
 Felipe II, hermano 1595-1596

Árbol genealógico de los duques reinantes del principado de Grubenhagen

Referencias

Bibliografía 
 Peter Aufgebauer: Herzog Philipp II. (1533-1596). Zum Ende des Fürstentums Grubenhagen vor 400 Jahren, in: Einbecker Jahrbuch 45. Band, 1996 (ersch. 1997), S. 55-82.
 Wilhelm Havemann: Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg. 3 Bände. Nachdruck. Hirschheydt, Hannover 1974/75, ISBN 3-7777-0843-7 (Originalausgabe: Verlag der Dietrich'schen Buchhandlung, Gotinga 1853-1857)
 Hans Patze (Begr.): Geschichte Niedersachsen. 7 Bände. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1977- (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, 36) (Übersicht des Verlags)
 Gudrun Pischke: Die Landesteilungen der Welfen im Mittelalter. Lax, Hildesheim 1987, ISBN 3-7848-3654-2
 Gudrun Pischke: Die grubenhagensche Linie des Welfenstammes, in: Jahrbuch für niedersächsische Kirchengeschichte, 98. Band, 2000.
 Ludwig Güßfeld und Homann Erben: Die Fürstenthümer Grubenhagen, Calenberg, Wolfenbüttel, und Blankenburg, 1786, Historische Karte, Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, Reprint 1786/2002, ISBN 3-936030-51-0
 Paul Zimmermann, Das Haus Braunschweig-Grubenhagen, Wolfenbüttel 1911

Enlaces externos 
 Mapa de Baja Sajonia de 1789
 Die Welfen (en alemán)
 Informationen zu den Grubenhagener Welfen auf den Seiten des Museums Schloss Herzberg  (en alemán)

Grubenhagen
Grubenhagen
Brunswick
Estados y territorios fundados en 1291
Estados y territorios desaparecidos en 1596